Ella Harper, właściwie Ella Evans Harper (ur. 5 stycznia 1870 w hrabstwie Sumner, zm. 19 grudnia 1921 w Nashville) – amerykańska artystka cyrkowa.

Życiorys 
Jej ojcem był William Harper, rolnik i znany farmer w hrabstwie Sumner. Harper zginął w pożarze 26 sierpnia 1890. Matką Minerva Ann Harper, z domu Childress. Harperowie mieli pięcioro dzieci: Sallie, Williego, Everetta, Ellę i Jessie. Ella Harper miała brata bliźniaka o imieniu Everett, który zmarł 4 kwietnia 1870, trzy miesiące po urodzeniu, a Willie w 1895.

Harper cierpiała na „genu recurvatum”, czyli formę nadmiernie rozciągliwych kolan. W jej przypadku deformacja była tak poważna, że kolana wygięły się do tyłu. Dlatego też zyskała przydomek – „The Camel Girl” (wielbłądzica). Harper w większości poruszała się na czworakach.

Kariera 1884–1886 
Karierę w cyrku rozpoczęła w październiku 1884. Pracując jako artystka zarabiała 200 dolarów tygodniowo. W 1886 była ulubioną gwiazdą „Nickel Plate Circus W. H. Harrisa”. Często występowała w towarzystwie wielbłąda, gdy była prezentowana publiczności.

Na jej wizytówce napisano:

Gazety na temat Harper pisały o niej, że była „najwspanialszym wybrykiem natury od stworzenia świata”, a jej „odpowiednik nigdy nie istniał”.

Życie prywatne 
28 czerwca 1905, w hrabstwie Sumner Harper wyszła za mąż, za Roberta L. Savely. Savely był nauczycielem w szkole, a później księgowym w firmie produkującej materiały fotograficzne. 27 kwietnia 1906 para doczekała się córki, Mabel Evans. Dziewczynka dostała drugie imię po swojej matce. Mabel zmarła 1 października 1906, mając zaledwie sześć miesięcy.

Pod koniec XX wieku Harper i jej mąż przeprowadzili się do hrabstwa Davidson, sąsiadującego z hrabstwem Sumner. Harper zabrała też ze sobą swoją matkę, Minervę Ann i razem zamieszkali w Nashville przy 1012 Joseph Avenue. Matka Elli, Minerva, zmarła w 1924.

W 1918 Harperowie adoptowali małą dziewczynkę o imieniu Jewel Savely, która zmarła po trzech miesiącach.

Śmierć 
19 grudnia 1921 o godzinie 8:15 Harper zmarła w swoim domu na raka okrężnicy. Została pochowana na cmentarzu „Spring Hill” w Nashville. Jej grób znajduje się w sekcji B, w starej, historycznej części cmentarza, w obrębie działki rodziny Harperów.

Przypisy 

Amerykańscy artyści cyrkowi
Wyjątkowe przypadki medyczne
Urodzeni w 1870
Zmarli w 1921